

Patronyme 

 David Bichindaritz (1974- ), un musicien, vidéaste et ingénieur du son français ;
 Jean Bichindaritz (1928- ),  un joueur de rugby à XV.

Homonymie de patronyme
Patronyme basque